Ikalis steht für:

 Ikaalinen, Kleinstadt in Westfinnland, auf schwedisch Ikalis
 Armands Ikalis (* 1988), lettischer Schauspieler